Larca är ett släkte av spindeldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Larca i familjen Larcidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gammelekklokrypare.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Klokrypare
Larca